

Geografia

Austria 
 Waldhausen – comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Waldhausen im Strudengau – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

Francia 
 Waldhausen – antico nome tedesco di Waldhouse, comune nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Waldhausen – ex comune ora frazione di Aalen, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Waldhausen – ex comune ora frazione di Buchen, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Waldhausen – ex comune ora frazione di Lorch, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Waldhausen – frazione di Mönchengladbach, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Waldhausen – frazione di Seubersdorf in der Oberpfalz, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Waldhausen – ex comune ora frazione di Warstein, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Waldhausen – ex comune ora frazione di Weilburg, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Waldhausen – frazione di Wörnitz, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Waldhausen – antico nome tedesco di Boże Małe, frazione del comune di Mrągowo nel distretto di Mrągowo (Varmia-Masuria)

Russia 
 Waldhausen – antico nome tedesco di Berežkovskoe, località nel Černjachovskij rajon (Kaliningrad)
 Waldhausen – antico nome tedesco di Pastuchovo, località nel Černjachovskij rajon (Kaliningrad)
 Waldhausen – antico nome tedesco di Pereleski, località nel Zelenogradskij rajon (Kaliningrad)
 Waldhausen – antico nome tedesco di Svobodnyj, località nel Polesskij rajon (Kaliningrad)

Svizzera 
 Waldhausen – frazione di Fisibach, comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)